Веськыд-Вож:

 Веськыд-Вож (приток Лёк-Нерязи) — река в России , протекает в Республике Коми.
 Веськыд-Вож (приток Поскаю) — река в России , протекает в Республике Коми.